Il doppio  dell'IPP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Siljeström ha fatto coppia con Jordan Kerr, ma ha perso nel 1º turno.

Michail Elgin e Igor Zelenay hanno battuto in finale Uladzimir Ihnacik e Wang Yeu-tzuoo 4–6, 7–6(7–0), [10–4].

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Dustin Brown /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

  Frank Moser /  Simon Stadler (quarti di finale)
  Michail Elgin /  Igor Zelenay (Campioni)

Tabellone

Note 
 

IPP Open 2012